Vigna mungo är en ärtväxtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av Frank Nigel Hepper. Vigna mungo ingår i släktet vignabönor, och familjen ärtväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vignabönor
mungo